

Biologia 
Uomo (Homo sapiens) – specie biologica del genere Homo
Uomo – adulto di sesso maschile contrapposto a donna

Antropologia e società 
Uomo – l'essere umano in generale dal punto di vista spirituale, religioso, filosofico e antropologico

Filosofia e religione 
Uomo – l'individuo umano nella sua condizione esistenziale
Uomo – uno dei quattro simboli del tetramorfo biblico

Pagine correlate
 Cima dell'Uomo

Altri progetti